Saint-Victor – comune canadese del Québec

Saint-Victor – comune francese nel dipartimento dell'Allier della regione dell'Alvernia.
Saint-Victor – comune francese nel dipartimento dell'Ardèche della regione del Rodano-Alpi.
Saint-Victor – comune francese nel dipartimento del Cantal nella regione dell'Alvernia
Saint-Victor – comune francese nel dipartimento della Dordogna della regione della Nuova Aquitania
Saint-Victor – quartiere della città di Marsiglia
Saint-Victor – quartiere della città di Parigi
Saint-Victor-d'Épine – comune francese nel dipartimento dell'Eure nella regione dell'Alta Normandia
Saint-Victor-de-Buthon – comune francese nel dipartimento di Eure-et-Loir nella regione del Centro
Saint-Victor-de-Cessieu – comune francese nel dipartimento dell'Isère della regione del Rodano-Alpi
Saint-Victor-de-Chrétienville – comune francese nel dipartimento dell'Eure nella regione dell'Alta Normandia
Saint-Victor-de-Malcap – comune francese nel dipartimento del Gard nella regione della Linguadoca-Rossiglione
Saint-Victor-de-Morestel – comune francese nel dipartimento dell'Isère della regione del Rodano-Alpi
Saint-Victor-de-Réno – comune francese nel dipartimento dell'Orne nella regione della Bassa Normandia
Saint-Victor-des-Oules – comune francese nel dipartimento del Gard nella regione della Linguadoca-Rossiglione
Saint-Victor-en-Marche – comune francese nel dipartimento della Creuse nella regione del Limosino
Saint-Victor-l'Abbaye – comune francese nel dipartimento della Senna marittima nella regione dell'Alta Normandia
Saint-Victor-la-Coste – comune francese nel dipartimento del Gard nella regione della Linguadoca-Rossiglione
Saint-Victor-la-Rivière – comune francese nel dipartimento del Puy-de-Dôme nella regione dell'Alvernia
Saint-Victor-Malescours – comune francese nel dipartimento dell'Alta Loira della regione dell'Alvernia
Saint-Victor-Montvianeix – comune francese nel dipartimento del Puy-de-Dôme nella regione dell'Alvernia
Saint-Victor-Rouzaud – comune francese nel dipartimento dell'Ariège nella regione del Midi-Pirenei
Saint-Victor-sur-Arlanc – comune francese  nel dipartimento dell'Alta Loira della regione dell'Alvernia
Saint-Victor-sur-Avre – è un comune francese nel dipartimento dell'Eure nella regione dell'Alta Normandia
Saint-Victor-sur-Ouche – comune francese nel dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna
Saint-Victor-sur-Rhins – comune francese nel dipartimento della Loira della regione del Rodano-Alpi
Ancretiéville-Saint-Victor – comune francese nel dipartimento della Senna marittima nella regione dell'Alta Normandia
Challand-Saint-Victor – comune italiano della Valle d'Aosta.
La Chaussée-Saint-Victor – comune francese nel dipartimento di Loir-et-Cher nella regione del Centro

Pagine correlate 
Victor